Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Lisa Raymond e Samantha Stosur che hanno battuto in finale Virginia Ruano Pascual e Meghann Shaughnessy 3-6, 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (campionesse)
 Virginia Ruano Pascual /  Meghann Shaughnessy (finale)
 Liezel Huber /  Květa Peschke (quarti di finale)
 Corina Morariu /  Rennae Stubbs (secondo turno)

 Shinobu Asagoe /  Katarina Srebotnik (semifinali)
 Anna-Lena Grönefeld /  Nadia Petrova (semifinali)
 Meilen Tu /  Vera Zvonarëva (secondo turno)
 Lourdes Domínguez Lino /  María Vento-Kabchi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2006